

Geografia 
 Mullin – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Mills dello Stato del Texas

Persone 
 Brendan Mullin (1963) – ex rugbista a 15 e imprenditore irlandese
 Carlos Arturo Mullin (1914-1985) – religioso gesuita uruguaiano
 Chris Mullin (1963) – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 Chris Mullin (1947) – politico inglese
 Eugene Mullin (1894-1967) – sceneggiatore e regista statunitense 
 Evan McMullin (1976) – politico statunitense
 Herbert Mullin (1947-2022) – serial killer statunitense 
 Kamil' Mullin (1994) – calciatore russo
 Markwayne Mullin (1977) – politico statunitense
 Paul Mullin (1994) – calciatore inglese
 Shauna Mullin  (1984) – ex pallavolista e giocatrice di beach volley scozzese